Ugalla bezeichnet:
 Ugalla (Tansania), Ort in Tansania
 Ugalla (Fluss), Fluss in Tansania
 Ugalla-River-Nationalpark, Nationalpark in Tansania